«Снега́ Килиманджа́ро» — американский художественный фильм 1952 года, экранизация одноимённого рассказа Эрнеста Хемингуэя.

Сюжет 
Фильм начинается со вступительных слов рассказа Хемингуэя: « Килиманджаро - это заснеженная гора высотой 19 710 футов, которая считается самой высокой горой в Африке. Ее западная вершина называется Масаи Нгже Нги, Дом Бога. . Рядом с западной вершиной находится высушенная и замороженная туша леопарда. Никто не объяснил, что леопард искал на такой высоте ».

В центре сюжета — воспоминания писателя Гарри (Грегори Пек), приехавшего на сафари в Африку. Он серьёзно заражает ногу в результате случайной царапины и после этого всё время лежит перед своей палаткой в ожидании медленной смерти. Потеря возможности передвигаться способствует самокопанию. Он вспоминает прошлые годы и то, как мало он добился в писательском ремесле. Гарри понимает, что, хотя он видел и переживал прекрасные и удивительные вещи в своей жизни, он никогда не писал о них. Его статус писателя умалялся его нежеланием писать по-настоящему. Также он ссорится с женой, которая находится рядом с ним (Сьюзен Хэйворд), обвиняя её в своей упаднической жизни и забывая собственную вину за неудачные попытки написать о чём-то действительно стоящем, имеющем для него значение: о впечатлениях от жизни среди бедных, но интересных людей, а не о представителях высшего общества, с которыми он имел дело позднее.

Гарри видит, как стервятники уже собираются на дереве в ожидании его близкой смерти. Он продолжает вспоминать свою жизнь, разговаривает с женой. Гарри рассказывает ей о впечатлениях из своего прошлого, то рассуждая, то делая выводы о своих с ней отношениях, в конце концов приходя к своего рода умиротворению, или даже запоздалой любви к ней.

История сосредоточена на воспоминаниях разочаровавшегося писателя Гарри Стрит, который находится на сафари в Африке. У него сильно инфицированная рана от укола шипа, и он лежит за пределами своей палатки в ожидании медленной смерти, хотя в фильме указывается, что он, возможно, заразился, прыгнув в грязную реку, чтобы спасти одного из носильщиков сафари. от бегемота после того, как он упал в реку. Его спутница, Хелен, ухаживает за Гарри и охотится. 

Утрата подвижности приводит к саморефлексии. В часто бредовом состоянии он вспоминает свои прошлые отношения с американкой Синтией Грин - содержанкой друга-графа, которую он встретил в Париже. После печати первого романа Гарри, вместо того, чтобы снимать более красивый дом, как того хотела бы перебежавшая к нему  Синтия, Гарри хочет отправиться на сафари в Африку - за новыми впечатлениями, так необходимыми ему, как человеку, зарабатывающему писательским ремеслом. Там у него бывают самые счастливые моменты, в том числе охота на носорога . Синтия беременна, но не определилась в своих желаниях в отношении своего будущего с Гарри. Он узнает о беременности от врача, только после специально устроенного Синтией выкидыша. Страдая от депрессии и впадая в алкоголизм, Синтия в конце концов бросает Гарри ради испанца - танцора фламенко.

Позже Гарри обручается с богатой и графиней Лиз, которую он характеризует как "женщина - наполовину айсберг, наполовину ... (слово обозначающее гулящую женщину)". Графиня пытается всячески пытается доминировать в отношениях, как будто он ее домашняя собачка и своим поступками унизить будущего мужа перед людьми из своего круга.   Накануне  свадьбы ревнивая Лиз устраивает публичный скандал Гарри с письмом от Синтии, которая сейчас находится в Мадриде. Элизабет уничтожает письмо на глазах у Гарри. Его чаша терпения переполнена. Непригодность графини для серьезных отношений становится для Гарри кристально очевидной.  Разозленный на бестактное, унизительное поведение графини, во время выходки с письмом, Гарри собирает чемоданы и уходит от Лиз. Не найдя Синтию по мадридскому адресу, указанному на конверте, он записывается добровольцем для участия в гражданской войне в Испании . Во время боя он встречает Синтию, которая работает водителем скорой помощи. Синтия смертельно ранена, а Гарри ранен, когда он покидает битву, чтобы попытаться привести умирающую Синтию к врачу.

После войны Гарри возвращается в Париж. Пока он стоит на мосту и смотрит на реку, он встречает Хелен, которую он раньше случайно принял за Синтию. После смерти своего любимого наставника, дяди Билла, Гарри получает в наследство письмо от дяди, которое раскрывает ему загадку леопарда. Бармен Гарри предполагает, что леопард оказался на вершине вулкана, потому что он шел по ложному запаху и потерялся. Гарри считает себя неудачником, потому что потерпел неудачу в действительно важных вещах в жизни. Не поэтому ли леопард погиб на вершине Килиманджаро, потому что он, как Гарри пошел по ложному следу? 

Действие возвращается к подножью Килиманджаро. У Гарри нагноение царапины, и у него развивается гангрена. Когда Гарри приближается к смерти, Хелен заботится о нем, стараясь облегчить своему супругу последние часы и вселить в него бодрость духа. Гарри понимает для себя, что Хелен была в его жизни единственной женщиной, которая его любила. Приходит шаман, сына которого Гарри спас от бегемота. Шаман проводит обряд и кидает кости, чтобы узнать судьбу Гарри. Камера крупным планом показывает полные ужаса глаза шамана и местного аутфиттера - увидевших расклад. Следуя указаниям в руководстве по оказанию первой помощи, Хелен открывает Гарри рану, чтобы выпустить инфекцию. На рассвете самолетом прилетает медицинская группа. Стервятники и гиены, ожидавшие смерти Гарри, уходят и больше не возвращаются. 

В фильме — Гарри не умирает, что расходится с оригинальным произведением Хемингуэя. Может быть, благодаря незваному вмешательству африканского шамана или, возможно, собственной воле, — независимо от причин, он остаётся, чтобы жить и исправить свои ошибки, чтобы увидеть наступление нового утра.

В ролях 
 Грегори Пек — Гарри Стрит
 Ава Гарднер — Синтия Грин
 Сьюзен Хэйворд — Эллен
 Хильдегард Кнеф — графиня Элизабет
 Эмметт Смит — Моло
 Лео Г. Кэрролл — дядя Билл
 Торин Тэтчер — мистер Джонсон
 Марсель Далио — Эмиль
 Леонард Кэри — доктор Симмонс
 Пол Томпсон — шаман

Награды и номинации 
Фильм номинировался на премию «Оскар» в двух категориях: лучшая операторская работа и лучшая работа художника-постановщика.

Факты 
 Грегори Пек и Ава Гарднер сыграли вместе в фильме 1949 года «Большой грешник» а также в фильме 1959 года «На берегу».

См. также 
 Снега Килиманджаро (рассказ)
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Ссылки 
 Снега Килиманджаро (фильм) на сайте Turner Classic Movies

Фильмы-драмы США
Фильмы о писателях
Экранизации произведений Эрнеста Хемингуэя
Фильмы Генри Кинга
Фильмы США 1952 года
Фильмы, спродюсированные Дэррилом Ф. Зануком
Фильмы с музыкой Бернарда Херрманна